Жгябурі () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Регіу.
 Жгябурі () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Корбі.